Фарос може да се отнася за:
 Фарос – полуостров в Александрия (бивш остров) в Средиземно море
 Фарос – друго име на древния Александрийски фар на о. Фарос
 Фарос – име на 3 морски фара във Великобритания, Англия
 Фарос – древногръцко име на о. Хвар, Адриатическо море
 Фарос – село в Гърция, обл. Северен Егей, о. Икария
 Фарос – кратер на Протей (спътник на Нептун)

Вижте също 
 „Фарос тис Македонияс“ (1880-1893) – вестник в Солун
 „Фарос тис Тесалоникис“ (1895-1912) – вестник в Солун